Nazas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nazas (kommun), Durango, 
 Nazas, Nazas, ort i Durango, 
 Nazas, Gómez Palacio,